Микропрогра́мма может означать:
 Встроенное программное обеспечение (прошивка):
 Компьютерная программа, записанная на интегральной микросхеме ПЗУ и управляющая работой аппаратного обеспечения.
 Программа, записанная на той же микросхеме, что и процессор, и превращающая его в специализированный для управления аппаратным обеспечением (микроконтроллер).
 Программа конфигурирования различных ПЛИС (FPGA, CPLD, PAL и т. п.).
 Микрокод:
 Программа, по тактам управляющая ресурсами вычислительного устройства (ALU, сдвигатели, мультиплексоры и др.). Обычно в командном слове выделяются отдельные биты для управления необходимым устройством.